Puchar Republiki Serbskiej w piłce siatkowej mężczyzn (serb. Куп Републике Српске у одбојци за мушкарце, Kup Republike Srpske u odbojci za muškarce) – cykliczne rozgrywki w piłce siatkowej o puchar Republiki Serbskiej – jednej z części składowych Bośni i Hercegowiny. Organizowane są corocznie od 1994 roku przez Związek Piłki Siatkowej Republiki Serbskiej (Одбојкашки савез Републике Српске) dla męskich klubów siatkarskich z tego regionu.

Pierwszym zwycięzcą został . Jak dotychczas najwięcej pucharów zdobył .

Od 2005 roku kluby z Republiki Serbskiej uczestniczą także w Pucharze Bośni i Hercegowiny obejmującym cały kraj.

Triumfatorzy

Bilans klubów

Zobacz też 
 Puchar Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej mężczyzn

Bibliografia 
 

!